Jesse – nome proprio di persona maschile inglese e olandese
Jesse – altro nome di Iesse, padre del re Davide
Jesse – città della Nigeria
 Jesse – vampiro appartenente ai romanzi di Anne Rice
 Jesse – cane guida co-protagonista nella serie Agente Speciale Sue Thomas
Jesse – singolo di Carly Simon del 1980
Jesse – sitcom statunitense (1998-2000)